

Geografia

Italia 
 Santa Maria del Mare – località della Municipalità di Lido-Pellestrina nel comune di Venezia
 Santa Maria del Mare – frazione di Magomadas in provincia di Oristano
 Santa Maria del Mare – località del comune di Stalettì

Spagna 
 Basilica di Santa Maria del Mar – basilica di Barcellona